Mala
 Mala, település Svédországban
 Mala, az Eufrátesz folyam egyik megszemélyesítője a hettita mitológiában (CTH 365)
 Mala, Predrag Antonijević filmje (1991)
 Mala, csípős kínai szósz
Málá
 Málá, buddhista imafüzér
 Málá, hindu imafüzér

Jegyzetek